Mimosa — альбом-компиляция группы Fun Lovin' Criminals, выпущенный в 1999 году.

Об альбоме 
Mimosa сборник раритетов, би-сайлов, ремиксов и кавер-версий. Также на пластинке находятся лаунж версии старых песен группы.

Список композиций 
Авторами песен являются Fun Lovin' Criminals; кроме отмеченных
 «Couldn’t Get It Right» — 3:46 (Climax Blues Band cover)
 «Scooby Snacks» (Schmoove Version) — 3:21
 «Shining Star» (Leo Graham, Paul Richmond) — 4:43
 «Bombin' the L» (Circa 1956 Version) — 2:27
 «I'm Not in Love» (Eric Stewart, Graham Gouldman) — 4:36
 «Summer Wind» (Henry Mayer, Johnny Mercer, Hans Bradtke) — 2:43
 «Crazy Train» (Ozzy Osbourne, Randy Rhoads) — 3:29
 «I Can’t Get With That» (Schmoove Version) — 5:33
 «We Have All the Time in the World» (Copa Cabana Version) (John Barry, Hal David) — 2:44
 «Coney Island Girl» (Schmoove Version) — 3:07
 «I’ll Be Seeing You» (Sammy Fain, Irving Kahal) — 5:51 *(Hidden track @ 1:30 — «Up On The Hill» (Schmoove Instrumental))

Ссылки 

Альбомы Fun Lovin’ Criminals
Альбомы EMI Records
Альбомы 1999 года